Tiidu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Tiidu, Valgamaa, en by i Otepää kommun i landskapet Valgamaa, 
 Tiidu, Võrumaa, en by i Rõuge kommun i landskapet Võrumaa,